Сама́н-худа́т, Саманхуда́т или Сама́н Худа́ ( — «владетель Самана») — основатель династии Саманидов.

Родился в VIII веке. По данным Абу Бакра Наршахи и Хамзы Исфахани, был из селения Саман в Балхе, по данным Шамсуддина аль-Мукаддаси также из кишлака под названием Саман, но уже вблизи Самарканда. По данным произведения XVII века — «Саъдия», его настоящим именем является Арку́к, и родился он в Фергане, позднее переехал в местность где поблизости находился город Термез и основал деревню Саман. В начале VIII века он прибыл в Мерв, где находился губернатор Хорасана, Асад ибн Абд Аллах аль-Касри (управляемый 723—727). Саман-худат пользовался покровительством наместника Хорасана Асада Абдаллы ал-Кушейри (умер в 738 году). Саман-худат изначально был зороастрийцем, но был настолько впечатлен благочестием Асада ибн Абд-Аллаха аль-Касри, что обратился в ислам, и назвал своего сына Асада, в честь губернатора.

Халиф аль-Мамун (786—833) впоследствии назначил четырех сыновей Асада, внуков Самана-худата, в качестве правителей Самарканда, Ферганы, Шаш и Уструшаны и Герата в знак признания их роли в подавлении восстания. По данным исторических рукописей Абу Рейхана Бируни, Махмуда Гардизи и Ибн Хаукала, Саманхудат является потомком Бахра́ма Чуби́на (VI век) четвёртого или пятого поколения из древнего Дома Михран, который сыграл важную роль в истории Сасанидов и являлся шахинша́хом Империи Сасанидов

Генеалогическое древо

Литература 
 Сомонийлар —

Примечания 

Персоналии VIII века
Саманиды